

Cinema
A Winter's Tale – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
A Winter's Tale – documentario del 1922 diretto da Clyde E. Elliott 
A Winter's Tale – film del 1975 diretto da Phil Sheppard, Russell Sheppard, Bruce Usher

Musica
A Winter's Tale – brano dei Queen
A Winter's Tale – brano di David Essex